Kiss Irén (1869–1942) színésznő
 Kiss Irén (1947–) író, költő, színműíró, irodalomtörténész